Свято-Георгиевский Кривский монастырь — мужской монастырь Украинской православной церкви Московского Патриархата на горе Осуй в селе Кривое Тячевского района Закарпатской области Украины.

В 1992 году монах Авраам (Штефура)начал строить на горе Осуй небольшой скит, состоявший из дома и часовни. В том же году сельсовет выделил землю под будущий монастырь. В том же 1992 году началось строительство храма в честь Георгия Победоносца, которое благодаря помощи местных жителей завершилось в 1993 году освящением храма. В 1997 году был построен двухэтажный корпус для монахов, этот же год считается датой основания монастыря. Постановление Священного Синода последовало в 1999 году. С августа 1995 года по 2000 год монастырь возглавлял архимандрит Вассиан (Поп), с 2000 года по настоящее время — архимандрит Пахомий (Галац). По состоянию на 2012 год в монастыре несли послушание 10 человек. При монастыре действуют три скита — Покровский (село Колодное) и в честь иконы Божией Матери «Прусиотисса» (с Комсомольск, урочище Сиглянский), Серафимовский (село Розтоки, урочище Тисчора).

При монастыре действуют храмы святого Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, мученицы Лидии, равноапостольной Марии Магдалены.

Адрес 
 90563, Украина, Закарпатская область, Тячевский район, с. Кривое, ул. Кубинца, 52.
 Монастырь расположен в 17 км от районного центра, недалеко от трассы Ужгород-Лопухово.

См. также 
 Хустская и Виноградовская епархия
 Список монастырей Украинской православной церкви (Московского патриархата)

Литература 
 Данилец Ю. В., Пимен (Мацола), иеромонах. Православные монастыри Закарпатья. Путеводитель. — Киев: Издательский отдел Украинской Православной Церкви, 2012. — С. 99—104. — ISBN 987-966-2371-19-2.
 Свято-Георгиевский Кривский мужской монастырь

Монастыри Хустской и Виноградовской епархии
Мужские монастыри
Тячевский район
Православные монастыри Закарпатской области